Les Cassii Longini sont des membres d'une branche de la gens des Cassii.

 Caius Cassius Longinus, consul en 171 av. J.-C. ;
 Quintus Cassius Longinus, consul en 164 av. J.-C. ;
 Lucius Cassius Longinus Ravilla, consul en 127 av. J.-C. ;
 Caius Cassius Longinus, consul en 124 av. J.-C. ;
 Lucius Cassius Longinus, consul en 107 av. J.-C. ;
 Caius Cassius Longinus, consul en 96 av. J.-C. ;
 Caius Cassius Longinus Varus, consul en 73 av. J.-C. ;
 Caius Cassius Longinus, fils du précédent (?), assassin de Jules César, surnommé le « Dernier Romain » ;
 Lucius Cassius Longinus, frère du précédent, proconsul de César en 48  ;
 Caius Cassius Longinus, fils ou petit-neveu du précédent (?), consul éponyme en 11.
 Lucius Cassius Longinus, fils du précédent, consul éponyme en 30.
 Caius Cassius Longinus, frère du précédent, consul suffect en 30.
 Cassius Longinus, un historien de la fin du , début du  dont on ne connaît l'existence que par FGrHist 259.